

Architettura 
 Abbazia di Remiremont – abbazia benedettina nella omonima cittadina francese in Lorena

Geografia 
 Francia
 Cantone di Remiremont – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Épinal
 Remiremont – comune nella regione del Grande Est

Persone 
 Amato di Remiremont –  monaco cristiano franco, cofondatore dell'Abbazia di Remiremont
 Ugo di Remiremont – cardinale francese